Спригбаро има више значења:
 Спригбаро (Охајо)
 Спригбаро (Пенсилванија)